Borovac ist eine

 bosnische Politikerin, Bürgermeisterin von Sarajevo, siehe Semiha Borovac
 Ortschaft in Serbien, in der Opština Knjaževac, siehe Borovac (Knjaževac)
 Ortschaft in Serbien, in der Opština Zaječar, siehe Borovac (Zaječar)